Pańkowski ist der Familienname folgender Personen:
 Annie Pankowski (* 1994), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Kazimierz Pańkowski (1838–1901), polnischer Agrarfachmann
 Marian Pankowski (1919–2011), polnischer Schriftsteller, Dichter, Romancier, Literaturhistoriker und Übersetzer
 Mieczysław Pańkowski (1865–1940), polnischer Agrarfachmann